Врановци су појам изведен од речи врана. Он се среће код топонима:

 Врановци (Врапчиште), као насељено место у општини Врапчиште, Северна Македонија;
 Врановци (Буковље), као насељено место у општини Буковље, Република Хрватска;

или:
 Горњи Врановци, као насељено место у општини Велес, Северна Македонија;
 Доњи Врановци, као насељено место у општини Велес, Северна Македонија;